Neuwald heißen folgende geographische Objekte:
 Neuwald (Gemeinde Altenmarkt an der Triesting), Ortschaft von Markt Altenmarkt an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Neuwald (Gemeinde Aspangberg-St. Peter),  Ortschaft von Aspangberg-St. Peter, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Neuwald (Gemeinde Langenlois), Ortsteil von Langenlois, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Neuwald (Gemeinde St. Aegyd), Ortslage von St. Aegyd am Neuwalde, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 die Ortschaft Nowy Las (Jedwabno), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (ehemals Neuwald im Landkreis Ortelsburg, Ostpreußen)
 eine Ortschaft in der Oblast Kaliningrad, Russland (ehemals Neuwald im Landkreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Nový Svět, Ortschaft im Okres Jablonec nad Nisou, Tschechien (ehemals Neuwald bzw. Neue Welt)
sowie:
 Lahnsattler Urwald, ein Waldgebiet am Göller an der Grenze Niederösterreich-Steiermark

Neuwald ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Neuwald (* 1962), deutscher Comicautor, Illustrator und Cartoonist
 Kurt Neuwald (1906–2001), deutscher Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Westfalen-Lippe

Siehe auch:
 Neuwalde; Neuwäldchen